Alexanderstraße 31 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Alexanderstraße 31 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Mitte/Stralauer Vorstadt
 Alexanderstraße 31 (Darmstadt)